Pagan peut faire référence à :

Géographie 
 Bagan, une transcription du nom d'une ancienne capitale de la Birmanie;
 Le royaume de Pagan (849-1287)
 la bataille de Pagan, qui y mit fin en 1287
 Un pays traditionnel breton, le Pays pagan
 l'île Pagan, une des îles Mariannes du Nord

Patronyme 
 Blaise François Pagan, ingénieur militaire français du 
 Hugues Pagan (1947-), écrivain français né le 
 Jacques Pagan, homme politique suisse.

Personnage 
 un khan des Bulgares, Pagan (règne de 768 à 772)

Autre 
 un style de metal, le Pagan metal, de l'anglais Pagan signifiant païen (ses thèmes  sont souvent liés aux anciennes religions païennes ou hédonistes)
 le néopaganisme est un mouvement de résurgence du paganisme antique, influencé par l'apport de religions polythéistes extra-européennes, le folklore européen, l'ésotérisme et la sorcellerie.
 Ultima VIII : Pagan est un jeu de rôle sur ordinateur

Homonymie de patronyme